Charles de Gaulle kan syfta på:

 Charles de Gaulle (1890-1970), en fransk militär och statsman
 Charles De Gaulle (R91) – ett hangarfartyg
 Charles de Gaulle-Étoile – en tunnelbanestation i Paris
 Paris-Charles de Gaulle flygplats – en internationell flygplats i Paris
 Place Charles de Gaulle – en öppen plats i Paris som domineras av Triumfbågen. tidigare Place de l'Etoile